La Pervyj divizion 2001 fu la decima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio. Vide la vittoria finale dello , che venne promosso in Prem'er-Liga assieme all'.

Stagione

Novità 
Dalla Pervyj divizion 2000 vennero promossi in Vysšaja Divizion il  e la , mentre vennero retrocessi in Vtoroj divizion il , il , il , lo Spartak-Čukotka Mosca e la Lokomotiv San Pietroburgo. Dalla Vysšaja Divizion vennero retrocessi la Lokomotiv Nižnij Novgorod e l', mentre dalla Vtoroj divizion vennero promossi il Severstal' Čerepovec, il  e il , vincitori dei play-off promozione. A seguito della rinuncia del Severstal' per problemi economici, venne promosso il , che aveva perso i play-off promozione proprio con il Severstal'.

Formula 
Il numero di squadre partecipanti scese da 20 a 18, che si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Prem'er-Liga, mentre le ultime tre classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion senza alcuno spareggio promozione/retrocessione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Prem'er-Liga 2002.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 2002.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Divizion 2001
 Kubok Rossii 2001-2002
 Vtoroj divizion 2001

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2001
2001